Doença de Paget pode se referir às doenças nomeadas em homenagem ao médico britânico James Paget:

 Doença de Paget do osso
 Doença de Paget da mama
 Doença de Paget extramamária

Desambiguação
Faz parte da lista de doenças graves, revisadas a cada 3 anos  onde não serão cobradas tempo de carência para entrada em requerimento de Auxílio Doença.